Ole Rømer Aagaard Sandberg kan avse:
Ole Rømer Aagaard Sandberg (1811-1883), norsk psykiater.
Ole Rømer Aagaard Sandberg (1831-1899), norsk godsägare och politiker.
Ole Rømer Aagaard Sandberg (1865-1925), norsk agronom och politiker.
Ole Rømer Aagaard Sandberg (1900-1985), norsk agronom och politiker.